Telagasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Telagasari, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Telagasari, administrativ by, Kalimantan Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar